Hüttenau steht für:
 Gartenstadt Hüttenau, Arbeitersiedlung in Hattingen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hüttenau (Tittmoning), Gemeindeteil von Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern